Anthony Roux peut désigner :
 Anthony Roux (né en 1983), un joueur de rugby à XV français ;
 Anthony Roux (né en 1987), un coureur cycliste français ;
 Anthony Roux (alias Tot, né en 1977), un concepteur de jeux vidéo, scénariste et réalisateur français.